Monte-Carlo Masters 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 15. - 21. april 2019. Det var den 113. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2019. På grund af et sponsorat fra Rolex afvikledes turneringen for 11. gang under navnet Rolex Monte-Carlo Masters.

Singletitlen blev vundet af Fabio Fognini, som dermed blev den første italienske vinder af en singleturnering på Masters 1000-niveau. Den 13.-seedede italiener vandt dermed sin niende turneringssejr på ATP Tour i karrieren, og han blev den lavest seedede vinder af singletitlen ved Monte-Carlo Masters siden 1999, hvor Gustavo Kuerten også vandt som 13.-seedet. I finalen vandt Fognini med 6-4, 6-3 over Dušan Lajović, der var i sin første singlefinale på ATP Tour, og som var den lavest rangerede finalist i Monte-Carlo Masters siden Hicham Arazi i 2001. Finalesejren var måske forholdvis sikker, men Fabio Fognini havde undervejs til finalen præsteret flere bemærkelsesværdige comebacks. I første runde sejrede han over Andrej Rublev efter at have været bagud med 4-6, 1-4, og i kvartfinalen vendte han stillingen 1-6, 0-2 til sejr mod Borna Ćorić. Han besejrede endvidere to top 5-spillere på vej til finalen - først i tredje runde ranglistens nr. 3, Alexander Zverev, og sidenhen i semifinalen den tidligre 11-dobbelte vinder af Monte-Carlo Masters, Rafael Nadal, der var nr. 2 på ATP's verdensrangliste.

I doubleturneringen sejrede Nikola Mektić og Franko Škugor i finalen over Robin Haase og Wesley Koolhof med 6-7(3), 7-6(3), [11-9] efter at det kroatiske par havde afværget en matchbold i den afgørende match tiebreak. Mektić og Škugor, der spillede sammen for første gang siden 2017, vandt dermed deres første turnering på ATP Tour som makkere. For Nikola Mektić var sejren hans syvende i karrieren på ATP Tour og den tredje på Masters 1000-niveau. Franko Škugor vandt sin femte doubletitel på ATP Tour, men det var hans første Masters 1000-titel. Det var i øvrigt anden uge i træk, at han kunne rejse hjem med sølvtøj, idet han ugen forinden havde vundet Grand Prix Hassan II med Jürgen Melzer som makker.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2019 androg € 5.207.405, hvilket var en stigning på ca. 7 % i forhold til året før. Stigningen kom især spillerne, der tabte i kvalifikationsturneringen, til gode.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere. Feltet bestod oprindeligt af:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 4. marts 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

En af wildcard-modtagerne, Thanasi Kokkinakis, meldte imidlertid afbud og blev erstattet af den højest rangerede spiller, der ikke var direkte kvalificeret, Malek Jaziri. Endvidere meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud efter kvalifikationen var påbegyndt, hvilket betød, at der blev plads til en ekstra spiller fra kvalifikationen, der gik videre til hovedturneringen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev spillet i perioden 12. - 13. april 2019, hvor 28 spillere spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser på grund af afbud fra spillere, der var direkte kvalificeret til hovedturneringen, efter kvalifikationen blev påbegyndt.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf de 29 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste tre par havde modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters

Noter 

2019
ATP Tour 2019